Umbug ist die Bezeichnung für:
Plica (Pergament), umgeschlagener Rand bei Pergamenten.
Plica (Anatomie), eine Falte, die von einer Schleimhaut, dem Bauchfell oder anderen Geweben gebildet wird.
Saum (Textil), ist die Bezeichnung für eine umgeschlagene Stoff- oder Pelzkante.
Umbugen, Umlegen eines Dekormaterials um eine Trägerteilkante um 90° bzw. 180° in der Kunststoffverarbeitung.